Дивізіон 1: 1991 — сезон у  Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 32 клуби, розділені на чотири групи. Сезон проходив за складною системою, включаючи весняний етап і осінній. Розпочався у квітні й завершився в листопаді 1991 року.

Переможцями змагань у групах весною стали клуби Кіруна ФФ, «Гаммарбю», «Вестра Фрелунда» і Треллеборгс ФФ.

Турнірні таблиці

Весна

Північна група

Східна група

Західна група

Південна група

Осінь

Кваліфікація

Північна група

Східна група

Західна група

Південна група

Плей-оф на підвищення

Раунд 1
 ІК «Браге» (Бурленге) — «Васалундс» ІФ (Стокгольм) 2:1, 2:0
 БК «Геккен» (Гетеборг) — Гельсінгборгс ІФ 2:2, 1:1

Раунд 2
 ІК «Браге» (Бурленге) — Гельсінгборгс ІФ 0:3, 1:0

Раунд 3
 Гельсінгборгс ІФ — «Вестра Фрелунда» ІФ 4:2, 1:3

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Архів

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1991 у шведському спорті